La Supercoupe d'Italie 2017 est la trentième édition de la Supercoupe d'Italie, épreuve qui oppose le champion d'Italie au vainqueur de la Coupe d'Italie. La Juventus ayant remporté à la fois le championnat et la coupe d'Italie, c'est son dernier finaliste de la coupe d'Italie qui lui fera face, la Lazio.

La Lazio s'impose sur le fil sur le score de 3 buts à 2 et remporte ainsi la quatrième Supercoupe d'Italie de son histoire.

Feuille de match 

2017
Face-à-face de la Juventus FC
Face-à-face de la Lazio Rome
Football en Italie en 2017
Compétition de football à Rome